Dans la mythologie grecque, Théodamas est un Géant, fils d'Ouranos et de Gaïa.
 Dans la mythologie grecque, Théodamas est roi des Dryopes, père de Hylas
 Théodamas (v. ), dirigeant indo-grec de la zone de Bajaur